

Palmarès

Philadelphia Warriors: 1956

Collegamenti esterni